Deux sous-marins de lUS Navy ont porté le nom dUSS Sealion,  signifiant Otariinae en anglais :

l', un sous-marin diesel-électrique de classe Sargo lancé en 1938 et sabordé en 1941 ;
l', un sous-marin diesel-électrique de classe Balao lancé en 1943 et coulé comme cible en 1978.

Sealion